Gabillou est un nom de lieu français qu'on trouve en plusieurs endroits du sud de la France :
 Gabillou, commune du département de la Dordogne,
 église Saint-Jacques de Gabillou, édifice religieux de la commune précédente,
 grotte de Gabillou, située au lieu-dit Gabillou, commune de Sourzac, en Dordogne.

Le lieu-dit Gabillou existe également en Aveyron, Haute-Vienne et Lot-et-Garonne.